Il singolare del torneo di tennis Newcastle Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christo van Rensburg che ha battuto in finale Michiel Schapers 6-4, 6-0.

Teste di serie

 Christo van Rensburg (Campione)
 Michiel Schapers (finale)
 Marcos Ondruska (quarti di finale)
 Mark Keil (quarti di finale)

 David Rikl (secondo turno)
 Sandon Stolle (secondo turno)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Arne Thoms (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1991